Мэр Барселоны является высшим должностным лицом города. В соответствии с Органическим законом 5/1985 от 19 июня (в настоящее время действующий), мэр избирается  из числа городских советников, которые в свою очередь избираются каждые четыре года жителями Барселоны на основе всеобщего избирательного права по пропорциональной системе.

Все советники, которые возглавляют списки партий и коалиций на выборах в городской совет, могут быть кандидатами на должность мэра. Кандидат, получивший абсолютное большинство голосов, объявляется избранным. Если ни один из них не получает такого большинства, советник, возглавляющий список с наибольшим количеством голосов, объявляется мэром.

С момента своего основания должности мэра Барселоны в 1835 году 118 человек, считая повторные сроки, становились мэрами города, включая нынешнего главу городской власти Аду Колау. Первым мэром города был Жозеп Мария де Кабанес (; 1775—1842), который занимал эту должность в течение шести месяцев, с ноября 1835 года по апрель 1836 года.

Среди 119 мэров наиболее известными были Франсеск де Паула Риус-и-Таулет (главный организатор Всемирной выставки 1888 года), Карлес Пи Суньер (мэр времён Гражданской войны), Жозеп Мария де Порсиолес-и-Коломер (занимал эту должность дольше всех во времена режима Франко), Жозеп Мария Сосиас (мэр времён перехода к демократии), Паскуаль Марагаль (во время его правления в Барселоне прошла Олимпиада 1992 года) и Ада Колау (первая женщина, ставшая мэром Барселоны).

Список мэров Барселоны

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Мэры Барселоны
Политика Барселоны